El término polje (de origen eslavo, «campo», pronunciado polle) ha pasado al español con la grafía polje o poljé y el significado de «depresión cerrada».

Forma parte de numerosos topónimos, generalmente eslavos:
 Bijelo Polje, ciudad de Montenegro;
 Kosovo Polje, ciudad de Kosovo (Serbia);
 Poljé de la Nava, poljé de la provincia de Córdoba (España).
 Polje, localidad de Croacia en el ejido del municipio de Dobrinj, condado de Primorje-Gorski Kotar.

Referencias